Stadelhof steht für:

 eine alte rechtliche Stellung eines Gehöftes, siehe Zehntscheune

geographische Objekte: 

 Stadelhof (Fürth), ehemalige Einöde der Stadt Fürth, Bayern
 Stadelhof (Harburg), Siedlungsplatz der Stadt Harburg (Schwaben), Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Stadelhof (Ingoldingen), Hof im Gemeindeteil Winterstettendorf von Ingoldingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Stadelhof (Weißenburg), Einöde der Stadt Weißenburg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Stadelhof (Wolnzach), Weiler des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen, Bayern

 Schloss Stadelhof bei St. Donat, Bezirk Sank Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Stadelhofen
 Stadelhofer
 Stadlhof